Amerikai Egyesült Államok
 Copperfield (Austin, Texas)
 Copperfield (Oregon)
 Copperfield (Texas)